Чемпионат мира по шахматам по рапиду и блицу 2021 года проходил с 25 по 31 декабря в Варшаве. Изначально проведение соревнований планировалось в столице Казахстана, но из-за вспышки коронавируса произошёл перенос турнира в Польшу. В чемпионате приняли участие более 180 спортсменов, представляющих 46 федераций.

Местом проведения был Национальный стадион, призовой фонд турнира составлял 1 миллион долларов.

Регламент 
Право на участие в турнире получали игроки, имевшие не менее 2550 (в женском турнире — 2250) пунктов в одном из рейтинг-листов за 2021 год (включая классический контроль, быстрые шахматы и блиц), а также действующие национальные чемпионы; помимо того, организатор турнира мог номинировать 15 участников.

Рапид 
Контроль времени на партию составлял 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход, начиная с первого хода; турнир игрался в течение трёх дней по швейцарской системе и состоял из 13 туров (открытый турнир) или 11 туров (турнир среди женщин).

Блиц 
Контроль времени на партию составлял 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход, начиная с первого хода; турнир игрался в течение двух дней по швейцарской системе и состоял из 21 тура (открытый турнир) или 17 туров (турнир среди женщин).

Результаты

Рапид

Мужчины 
По результатам 13 туров у четырёх спортсменов было одинаковое количество очков, и судьба первого места лишалась на тай-брейке, двое участников (Нодирбек Абдусатторов и Ян Непомнящий) которого определились по дополнительным показателям. Такая система была подвергнута острой критике со стороны действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена и некоторых других шахматистов.

 Нодирбек Абдусатторов
 Ян Непомнящий
 Магнус Карлсен

Женщины 
 Александра Костенюк
 Бибисара Асаубаева
 Валентина Гунина

Блиц

Мужчины 
 Максим Вашье-Лаграв
 Ян-Кшиштоф Дуда
 Алиреза Фиружа

Женщины 
 Бибисара Асаубаева
 Александра Костенюк
 Валентина Гунина

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира и положения об открытом и женском турнирах.

Результаты партий на сайте chess-results.com: рапид и блиц

Чемпионаты мира по шахматам по рапиду и блицу
2021 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Декабрь 2021 года
Чемпионаты мира в Польше
Чемпионаты мира в 2021 году
Спорт в Польше в 2021 году